Ondavka (wieś) – wieś na Słowacji
 Ondavka (rzeka) – rzeka na Słowacji